Název Strunkovice má více sídel:
 Strunkovice nad Blanicí – obec v okrese Prachatice
 Strunkovice nad Volyňkou – obec v okrese Strakonice